Marcos

 San Marcos (Califórnia) — cidade no estado da Califórnia
 San Marcos (Texas) — cidade no estado do Texas

 San Marcos (El Salvador) — município

 San Marcos (departamento) — departamento da Guatemala
 San Marcos (Guatemala) — cidade no departamento homônimo
 San Marcos La Laguna — cidade no departamento de Solalá

 San Marcos (Nicarágua) — cidade no departamento de Carazo

 San Marcos de Rocchac (distrito) — distrito no departamento de Tayacaja
 San Marcos (distrito) — distrito no departamento de Ancash

San Marcos